

Mitologia 
 Agno – ninfa della mitologia greca

Storia 
 Diocesi di Agno – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Pieve di Agno – antica pieve della diocesi di Como

Geografia

Filippine 
 Agno – comune nella provincia di Pangasinan (Ilocos)

Italia 
 Agno – torrente nella provincia di Vicenza (Veneto)

Svizzera 
 Agno – comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)